Tavernelle bezeichnet die italienischen Orte

 Tavernelle (Umbrien), Ortsteil der Gemeinde Panicale in der Provinz Perugia
 Tavernelle, Ortsteil von Altavilla Vicentina und Sovizzo, Provinz Vicenza
 Tavernelle, Ortsteil von Comunanza, Provinz Ascoli Piceno
 Tavernelle, Ortsteil von Colli al Metauro (früher Ortsteil von Serrungarina), Provinz Pesaro und Urbino
 Tavernelle, Ortsteil von Licciana Nardi, Provinz Massa-Carrara
 Tavernelle, Ortsteil von Vignola (Emilia-Romagna), Provinz Modena
 Tavernelle, Ort im Gemeindegebiet von Montalcino, Provinz Siena
 Tavernelle Emilia Pesa, Ortsteil von Calderara di Reno, Provinz/Metropolitanstadt Bologna
 Tavernelle-Sant’Eusebio, Ortsteil von Cortona, Provinz Arezzo